Иван Костенко: Костенко, Иван Афанасьевич (род. 1940) — советский сельскохозяйственный деятель, Герой Социалистического Труда.
 Костенко, Иван Акимович (1892—1934) — один из организаторов освоения Карагандинского угольного бассейна.